Joachim Bruhn ist der Name folgender Personen:

* Joachim Bruhn (General) (1921–2012), deutscher Brigadegeneral
 Joachim Bruhn (Publizist) (1955–2019), deutscher Publizist und Verleger